Туманы — название населённых пунктов:

Россия 
 Туманы — деревня в Богородском районе Кировской области.
 Туманы — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Туманы — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Туманы — деревня в Островском районе Псковской области.

Реки
 Туманы — река в Башкортостане.
 Туманы — река в Магаданской области.

См. также 
 Туман (значения)